Никола́й Алекса́ндрович Тропин (род. 29 мая 1963, Эстонская ССР) — советский и российский историк, , доктор исторических наук, профессор Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина (заведующий кафедрой российской истории и археологии), руководитель археологической экспедиции ЕГУ. Специалист в области изучения Юго-востока Древней Руси. Ученик историка-археолога, профессора ВГУ А. Д. Пряхина (1939—2018).

Биография 
Н. А. Тропин родился 29 мая 1963 года в Эстонии. В 1987 году окончил исторический факультет Воронежского государственного университета, после чего приехал в Липецк, где работал в одной из школ учителем географии.

С 1989 года преподаёт в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина. В том же году организовал первые раскопки у с. Аргамач-Пальна, после чего археологические исследования стали проводиться Елецким университетом планомерно.

В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Елецкая земля в XII—XV вв.», которая в качестве монографии вышла в 1999. Присвоено учёное звание доцента в 1998, с этого же года заведует кафедрой.

В 2007 году защитил докторскую диссертацию по теме «Южные территории Чернигово-Рязанского порубежья в XII—XV вв.», в основу которой легла одноимённая монография, вышедшая в 2006 году.

Почётные звания и награды 
 Лауреат премии молодых учёных Липецкой области (1999).
 Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2012).

Основные публикации 
 
 
 
 
  (Рецензия)
  (Рецензия)

Избранные статьи 
 Тропин Н. А., Андреев С. И. Юго-восточная окраина Руси: этнокультурное единство и региональные особенности // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. — 2013. — Вып. 2 (118). — С. 243—246.
 Тропин Н. А. Николай Александрович Ридингер: полицмейстер и исследователь Орловского края. По материалам Государственного архива Орловской области // Вестник архивиста. — 2017. — № 2. — С. 169—184.

Примечания

Литература 
 
 Ляпин Д. Николай Тропин: становление ученого : (к 50-летию) // Талисман. — 2013. — 1 июня (№ 11). — С. 5, 6.

Ссылки 
 [famous-scientists.ru/9482 Тропин Николай Александрович | Известные учёные: Энциклопедия]

Видео:
 «На Степном Пограничье: Эпоха Тамерлана». Научно-просветительский семинар. Часть 1 // Arik Taranis. 21 июня 2017 г. (Научно-просветительский семинар, проходивший 17 июня 2017 года в с. Аргамач-Пальна в археологическом лагере «Аргамач» в рамках реконструкторского пикника «Сапог Тамерлана»).
 V форум «Культурно-историческое наследие Центрального Черноземья». Часть 1 // Arik Taranis. 25 августа 2017 г.

Историки России
Археологи России
Медиевисты России
Выпускники Воронежского государственного университета
Персоналии:Елец
Персоналии:Липецк